Tenisowy turniej WTA Western & Southern Financial Group Women's Open 2009 odbywa się w dniach 8 - 16 sierpnia w amerykańskim Cincinnati na kortach twardych. Pula nagród wynosi 2 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Polskie eliminacje

Zwyciężczynie eliminacji:
 Tatjana Malek
 Yanina Wickmayer
 Ayumi Morita
 Wolha Hawarcowa
 Melanie Oudin
 Kateryna Bondarenko
 Jarosława Szwiedowa
 Urszula Radwańska

Pula nagród

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2009 w tenisie ziemnym
2009